Association Sportive de Monaco Football Club (normalt bare kendt som AS Monaco) er en fransk/monegaskisk fodboldklub fra Monaco. På trods af teknisk set ikke at være fransk, spiller klubben i den franske .

Klubben blev stiftet i 1919 og spiller sine hjemmekampe på Stade Louis II.

Historie 

AS Monaco blev stiftet i d. 1. august 1919, og har sidenhen vist sig som en af de stærkeste klubber i fransk fodbold. Klubben står noteret for 7 mesterskaber og 5 pokaltitler.

I 2004 nåede klubben hele vejen til finalen i Champions League, efter blandt andet at have elimineret hold som Real Madrid og Chelsea FC. I finalen måtte man dog se sig besejret af FC Porto.

Titler 
 Franske mesterskaber (8): 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1990, 1997, 2000, 2017

 Franske pokaltitler (5): 1960, 1963, 1980, 1985, 1991

Truppen

Kendte spillere 
  Fabien Barthez
  Youri Djorkaeff
  Thierry Henry
  Willy Sagnol
  Ludovic Giuly
  Lilian Thuram
  David Trezeguet
  Éric Abidal
  Patrice Evra
  Javier Saviola
  Florin Răducioiu
  Sonny Anderson
  Maicon
  Roger Milla
  Jan Koller
  Jürgen Klinsmann
  Oliver Bierhoff
  Christian Panucci
  Marco Simone
  Christian Vieri
  George Weah
  John Arne Riise
  Emmanuel Adebayor
  Fernando Morientes
  Glenn Hoddle
  Radamel Falcao
  Ricardo Carvalho
  Rafael Márquez
  Yaya Touré

Danske spillere 
  Søren Busk
  Søren Lerby
  John Sivebæk
  Dan Petersen
  Jakob Poulsen

Referencer

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside 

 
Etableret i 1919